Scarabelli ist der Familienname folgender Personen:

 Adelina Scarabelli (geb. 1953), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Diamante Maria Scarabelli, gen. la Diamantina (1675–1754), italienische Opernsängerin (Sopran), Händel-Interpretin
 Michele Scarabelli (geb. 1955), kanadische Schauspielerin